Toponímia:
Muntanyes:
Puig Segalar (Albons): muntanya situada als municipis de Viladamat (Alt Empordà) i d'Albons (Baix Empordà)
Puig Segalar (Cassà de la Selva): muntanya situada al municipi de Cassà de la Selva (Gironès)